Митрофа́нов (Митрофанова) — русская фамилия, образованная от имени Митрофан. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители 
 
 
 Митрофанов, Анатолий Ефимович (род. 1927) — советский и российский конструктор ракетной техники.
 Митрофанов, Валериан Сергеевич (1837—1914) — российский военный юрист.
 Митрофанов, Валерий Павлович (род. 1947) — советский и российский физик.
 Митрофанов, Василий Андреевич (1899—1970) — советский военный, гвардии генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза.
 Митрофанов, Владислав Владимирович (1935—2001) — советский и российский физик.
 
 Митрофанов, Георгий Николаевич (род. 1958) — священник Русской Церкви, протоиерей.
 Митрофанов, Денис Юрьевич (род. 2002) — казахстанский футболист.
 
 
 
 Митрофанов, Константин Михайлович (1921—2003) — советский художник.
 Митрофанов, Леопольд Адамович (1932—1992) — советский шахматный композитор, арбитр по шахматной композиции.
 
 Митрофанов, Мирослав Борисович (род. 1966) — латвийский политик и журналист, депутат 7-го и 9-го Сеймов от ЗаПЧЕЛ.
 
 
 Митрофанов, Олег Валерьевич (род. 1963) — российский режиссёр, основатель Московского музыкального театра «Амадей».
 
 
 Митрофанов, Ремир Александрович (род. 1940) — советский легкоатлет, преподаватель.
 Митрофанов, Сергей Петрович (1915—2003) — российский учёный в области технологии и организации производства.
 
 
 Митрофанов, Юрий Иванович — советский и российский математик.
 Митрофанов, Яков Тимофеевич (1911—1992) — Герой Социалистического Труда.



См. также

Примечания